

Персоналии 
 Дикий, Алексей Денисович (1889—1955) — русский и советский актёр.
 Дикий, Алексей Александрович (род. 1974) — государственный деятель ДНР и России, генерал-полковник полиции России, министр внутренних дел ДНР.
 Дикий, Андрей Иванович (1893—1977) — псевдоним писателя Андрея Ивановича Занкевича.
 Дикий, Антон Васильевич (1900—1937) — украинский советский писатель.
 Дикий, Владимир Данилович (род. 1937) — заслуженный художник Российской Федерации.
 Дикий, Владимир Петрович (1962—2021) — советский футболист.
 Дикий, Геннадий Анатольевич (род. 1969) — украинский политик, предприниматель. Городской голова Белой Церкви.
 Дикий, Иван Петрович (1927—2009) — советский геолог, лауреат Государственной премии СССР.
 Дикий, Михаил Прокофьевич (1917—1967) — Герой Советского Союза.
 Дикий, Симеон Петрович (в монашестве Михаил; 1900—начало 1990-х) — бывший епископ Северо-Американской митрополии.
 Дикий, Фёдор Тимофеевич (1885—1967) — дьякон, солист первого состава Государственной украинской капеллы «Думка».
 Дикий, Юрий Борисович (род. 1946) — музыкант, пианист, педагог.

Кино и телевидение 
 «Дикий» () — кинофильм, 1952, США, реж. Джордж Маршалл.
 «Дикий» (, ) — кинофильм, 1961, Индия, реж. Субодх Мукхерджи
 «Дикий» — телевизионный сериал, 2009—2014, Россия, реж. Артём Мазунов.
 «Дикий» () — короткометражный фильм, 2012, Австралия, реж. Грант Скиклуна.
 «Дикий» () — анимационный короткометражный фильм, 2012, США, реж. Дэниэл Суза.
 «Дикий» (, ) — кинофильм, 2016, Индия, реж. Наградж Манджуле.
 «Дикий» () — кинофильм, 2018, Канада, реж. Лин Одинг.
 «Дикий» () — кинофильм, 2018, Франция, реж. Камиль Видаль-Наке.

Топонимы 
 Дикий — правый приток реки Ангаракан.
 Дикий — левый приток реки Бурганди.
 Дикий — правый приток реки Дарпирчан.
 Дикий-Ю — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.

Другие значения 
 Дикий ( или Френзи) — персонаж вселенной «Трансформеров».